Jara Saguier ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Jara Saguier (* 1950), paraguayischer Fußballspieler und -trainer 
 Darío Jara Saguier (1930–2023), paraguayischer Fußballspieler